Ola Hansson kan syfta på:

 Ola Hansson (1860–1925), svensk poet, författare, journalist och kritiker
 Ola Hanson (1864–1927), svensk-amerikansk missionär och lingvist
 Ola Hansson Waldén (1869–1944), svensk lärare, kommunal- och landstingspolitiker samt socialdemokratisk riksdagsledamot
 Olof "Ola" Hansson (1919–1995), finländsk arkitekt